Kostel Panny Marie Královny míru může označovat:

 Bazilika Panny Marie Královny míru – v hlavním městě Pobřeží slonoviny Yamoussoukru
 Kostel Panny Marie Královny míru (Lhotka) – v Praze 4
 Santa Maria della Pace – v Římě u náměstí Piazza Navona

Související články 
 Kaple Panny Marie Královny míru
 Kostel Panny Marie Královny